"On Them Thangs" é o segundo single do álbum auto-titulado de Mack 10. Chegou ao #29 na parada Hot Rap Singles e #74 na parada Hot R&B/Hip-Hop songs.

Lista de faixas 
 "On Them Thangs" (5:08)   
 "On Them Thangs (Radio Edit)" (4:06)   
 "On Them Thangs (Instrumental)" (5:08)

Singles de 1995
Canções de hip hop